Il doppio  del Fifth Third Bank Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Alessandro da Col e Andrea Stoppini erano i detentori del titolo.

Kevin Anderson e Ryler DeHeart hanno battuto in finale 6–4, 4–6, [10–6] Amir Hadad e Harel Levy.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Brendan Evans /  Ryan Sweeting (quarti di finale)

 Amir Hadad /  Harel Levy (finale) 
 Pierre-Ludovic Duclos /  Nicholas Monroe (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Fifth Third Bank Tennis Championships 2009